Кубок Боснии и Герцеговины по футболу 2011/12 года () — 17-й розыгрыш Кубка Боснии и Герцеговины по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Статистика на сайте rsssf.com

2012/2013
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2011 году
Спорт в Боснии и Герцеговине в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году